Амба́л:
 Амбал — от  (ḥammāl) (грузчик, носильщик) — силач, человек плотного телосложения. Изначально означало грузчиков-персов в портах нижней Волги и Каспия.
 Амбал — князь сылвенских остяков и татар в XVI—XVII вв.
 Амба́л () — товарищ, друг, от этого происходит фамилия Амбаловы.
 Кингпин (в русском переводе Амбал) — суперзлодей вселенной Marvel Comics.